Warm up est une expression anglaise :
 Pour les anglophones, il désigne généralement l'échauffement physique des sportifs ;
 En sport mécanique, l'expression désigne la séance d'essai le matin de la course et le tour de chauffe avant le départ pour la mise en température () des machines.
 Lors d'événements festifs - souvent associés à la musique électronique -, un ou plusieurs warm up sont parfois organisés. Il s'agit de fêtes qui précèdent le lancement officiel de l'événement en question.

En référence à cette pratique :

 Warm Up! est un jeu vidéo de course de Formule 1 ;
 Warm Up! est un album spécial de Michel Vaillant ;
 Warm up est un roman érotique de Bénédicte Martin ;
 Le « warm-up DJ » est le disc jockey qui chauffe la salle avant de laisser la place à la/aux tête(s) d'affiche(s) lors de soirées, festivals ou tout autre évènement musical.